Per Antonio Coppola si può intendere:

 Antonio Coppola – capitano di nave attivo nel XV secolo
 Antonio Coppola – calciatore italiano attivo negli anni 1920-1930
 Antonio Coppola – musicista italiano
 Pietro Antonio Coppola – compositore italiano

Disambigua
 Coppola